Erba  strega è il nome volgare di alcune piante:
Lycopodium clavatum
Stachys palustris